

Geografia
Belgio
 Antwerp – esonimo inglese di Anversa
Stati Uniti d'America
 Antwerp – township in Michigan
 Antwerp – città nello stato di New York
 Antwerp – villaggio dello Ohio